Myrmecoderus är ett släkte av skalbaggar. Myrmecoderus ingår i familjen trädbasbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trädbasbaggar
Myrmecoderus